Depolarisatie (biologie)
 Depolarisatie (natuurkunde)